Александр Иванович Прудов (31.10.1928-30.10.2006) — российский учёный в области разведения, селекции и технологии содержания молочного скота, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1988) и РАСХН (1990).

Биография 
Род. в д. Кузьмино Холмогорского района Архангельской обл. Окончил Вологодский молочный институт (1952) и аспирантуру (1955).
 1955—1956 старший научный сотрудник ВНИИ механизации сельского хозяйства,
 1956—1959 зав. кафедрой частной зоотехнии Красноярского СХИ,
 1959—1971 зав. кафедрой, декан факультета Мордовского государственного университета.
 1971—1979 заместитель директора по научно работе ВНИИ животноводства (ВИЖ),
 1979—1988 директор ВНИИ племенного дела,
 1988—1992 генеральный директор отраслевого научного комплекса по животноводству, племенному делу и биотехнологии — директор ВИЖ,
 1992—2006 заведующий лабораторией качества молока, с 2002 г. — главный научный сотрудник и руководитель селекцентра по красно-пестрой породе молочного скота ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательскмй институт племенного дела».

Одновременно в 1980—1999 гг. руководитель селекционного центра по холмогорской породе скота.

Является соавтором новой красно-пестрой породы молочного скота, нового типа холмогорского скота — «центральный» для Центральной зоны России.

Доктор с.-х. наук (1970), профессор (1974), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1988) и РАСХН (1990). Академик Нью-Йоркской академии наук (1998).

Заслуженный деятель науки РФ (2003). Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 7 золотыми и серебряными медалями ВДНХ.

Автор более 200 научных трудов, в том числе 7 монографий.

Публикации 
 Палево-пестрый скот Мордовии. — Саранск: Морд. кн. изд-во, 1963. — 112 с.
 Симментальский скот Мордовии. — Саранск: Морд. кн. изд-во, 1970. — 234 с.
 Оценка и отбор коров для молочных ферм и комплексов / соавт. А. И. Бальцанов. — Саранск: Морд. кн. изд-во, 1978. — 102 с.
 Использование голштинской породы для интенсификации селекции молочного скота / соавт. И. М. Дунин. — М.: Нива России, 1992. — 191 с.
 Выведение красно-пестрой породы молочного скота / соавт. А. И. Бальцанов; РАСХН. — М.: Колос, 1994. — 191 с.
 Скотоводство Мордовии / соавт.: Н. В. Дугушкин, А. П. Вельматов. — Б.м., 1999. — 342 с.

Источники 
 ПРУДОВ Александр Иванович, Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ
Селекционеры крупного рогатого скота